Asko est un prénom masculin estonien et finnois pouvant désigner:

Prénom
Asko Esna (né en 1986), joueur estonien de football
Asko Ivalo (1901-1968), diplomate finlandais
 (né en 1963), joueur finlandais de football
 (né en 1971), designer et artiste estonien
 (né en 1984), joueur estonien de basket-ball
Asko Parpola (né en 1941), professeur finlandais en civilisation de l'Indus
 (né en 1963), athlète finlandais en saut à la perche

Voir aussi
Sirpa Asko-Seljavaara (né en 1939), femme politique finlandaise

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais